Roger Clark (acteur), een Iers-Amerikaanse acteur
 Roger Clark (coureur), een Britse rallyrijder en ondernemer

Wikipedia:Doorverwijspagina